Палош Георгій Степанович (1926 — після 1966) — український радянський діяч, старший буровий майстер. Герой Соціалістичної Праці.

 Палош — село у повіті Брашов в Румунії. Входить до складу комуни Каца.